Robbert ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Robbert (1912–2000), deutscher Maler und Kunsterzieher
 Louise Buenger Robbert (1925–2007), US-amerikanische Historikerin und Numismatikerin
 Rudolf Robbert (* 1947), deutscher Politiker (SPD)